Manigault ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Manigault (1944–1998), nordamerikanischer Basketballspieler
 Omarosa Manigault (* 1974), US-amerikanische Geschäftsfrau